IBC kan syfta på:

 IBC (behållare) – en typ av behållare intermediate bulk container för vätskor eller bulklast
 IBC (botanisk kongress) – en organisation International Botanic Congress som hanterar standard för namnsättning av växter, svampar och alger
 IBC Östersund – en innebandyklubb
IBC - International Broadcasting Convention